Carlos Luis de Austria (en alemán, Karl Ludwig von Österreich; Viena, 30 de julio de 1833-ibidem, 19 de mayo de 1896) fue el tercer hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y de la princesa Sofía de Baviera. Fue el padre del archiduque Francisco Fernando de Austria, cuyo asesinato desencadenó la Primera Guerra Mundial.

Tras la muerte de su sobrino, el príncipe heredero Rodolfo (1858-1889), se convirtió en presunto heredero del Imperio austrohúngaro. Poco después de la muerte de su sobrino, apareció un artículo periodístico en el que afirmaba que el archiduque había renunciado a sus derechos sucesorios en favor de su hijo mayor, Francisco Fernando; sin embargo, este rumor resultó ser falso: Carlos Luis se mantuvo en el primer lugar en la línea de sucesión hasta su muerte. Recién entonces, su hijo fue proclamado heredero aparente.

Matrimonios y descendencia 

Su primera esposa, con quien se casó el 4 de noviembre de 1856 en Dresde, fue su prima hermana y prima tercera, la princesa Margarita de Sajonia (1840-1858), hija del rey Juan I de Sajonia (1801-1873) y de su esposa, la princesa Amalia de Baviera (1801-1877). Margarita murió el 15 de septiembre de 1858 y no tuvieron hijos.

Su segunda esposa, con quien se casó por poderes el 16 de octubre de 1862 en Roma, y en persona el 21 de octubre de 1862 en Venecia, fue la princesa María Anunciada de Borbón-Dos Sicilias (1843-1871), hija del rey Fernando II de las Dos Sicilias (1810-1859) y de su esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen (1816-1867).

Tuvieron cuatro hijos:

 Francisco Fernando (1863-1914), casado morganáticamente con Sofía Chotek.
 Otto Francisco (1865-1906), casado con la princesa María Josefa de Sajonia.
 Fernando Carlos (1868-1915), casado morganáticamente con Bertha Czuber.
 Margarita Sofía (1870-1902), casada con el duque Alberto de Wurtemberg.

María Anunciada murió el 4 de mayo de 1871.

Su tercera esposa, con quien se casó el 23 de julio de 1873 en Kleinheubach, fue la infanta María Teresa de Portugal (1855-1944), hija del rey Miguel I de Portugal (1802-1866) y de su esposa, la princesa Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1831-1909).

Tuvieron dos hijas:

 María Anunciada (1876-1961), abadesa de la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga, en Praga.
 Isabel Amalia (1878-1960), casada con el príncipe soberano Luis de Liechtenstein.

Ancestros

Referencias 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Políticos del Imperio austrohúngaro
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Fallecidos por fiebre tifoidea
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Príncipes de la Casa Imperial miembros de la Casa de los Señores de Austria
Fallecidos en Viena